Chato steht für:

 Chato, Anführer der Chiricahua-Apachen
 Chato (Distrikt), Distrikt in der Region Geita in Tansania
 Chato (Stadt), Stadt in Tansania
 Paterson Chato (* 1996), deutsch-kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chatto